Le Saint-Siège est l’incarnation du pouvoir spirituel de l'Église catholique, c'est-à-dire du pape, et de son administration, la Curie romaine.
Le Saint-Siège est un nom aussi porté par l'État du Vatican.
Le Saint-Siège d'Etchmiadzin est le siège de l'Église apostolique arménienne.